Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap 1928/29 (Midden-Duitsland), het tiende Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond
 Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap 1928/29 (Zuidoost-Duitsland), het veertiende Opper-Lausitzs gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond